Il Campionato Primavera 3 2020-2021 è stata la 1ª edizione del Campionato Primavera 3, che è succeduto al Campionato nazionale Dante Berretti. Il torneo è iniziato il 24 ottobre 2020 e terminato il 12 giugno 2021. L' ha conquistato il titolo per la prima volta nella sua storia.

Regolamento 
Il Campionato Primavera 3 si articola in due fasi successive: Gironi Eliminatori e Fase Finale A/Fase Finale B. Le squadre iscritte sono suddivise, con criteri di vicinanza geografica, in sette gironi. Il torneo ha svolgimento con gare di andata e ritorno secondo le norme vigenti. Al termine della prima fase dei gironi eliminatori le prime quattro squadre meglio classificate di ciascun girone, per un totale di ventotto squadre, sono ammesse alla Fase Finale A. Le società che non saranno ammesse alla Fase Finale A parteciperanno alla Fase Finale B.

La partecipazione al Campionato è riservata alle 58 Società di Lega Pro (la , essendo già seconda squadra, non partecipa e il  è stato escluso dalla Serie C 2020-2021) e alla squadra San Marino Academy in rappresentanza della Federazione Sammarinese, che partecipa con diritto di classifica senza prendere parte alle Fase Finale A. Nella prima fase le squadre sono suddivise in sette gironi, 3 da 9 squadre e 4 da 8 squadre.

Alla fine della stagione, Le quattro formazioni primavera delle società maggiori promosse dalla C alla B saliranno di categoria e disputeranno il Campionato Primavera 2 2021-2022; percorso inverso faranno le squadre di società retrocesse dalla B alla C. La fase finale A creerà una classifica di merito che, però, non prevederà nessuna promozione di livello. La fase finale B, invece, designerà le due migliori formazioni come partecipanti alla stagione 2021/22 della primavera 3, mentre tutte le altre costituiranno, sempre per la stagione 2021/22, il campionato primavera 4, il quale funzionerà da quarto livello del sistema primavera. Sempre per la prossima stagione, le società retrocesse tra i dilettanti verranno escluse, sostituite dalle società promosse dalla serie D, le quali verranno inserite nel prossimo Primavera 4.

Avvenimenti 
Il 28 ottobre 2020, in seguito all'aggravarsi della situazione sanitaria determinata dalla pandemia di COVID-19, è stata stabilita la sospensione del Campionato Primavera 3 fino al 24 novembre 2020, successivamente prolungata fino al 3 dicembre 2020, poi fino al 15 gennaio 2021 e infine fino al 14 febbraio 2021.
Prima della ripresa del campionato è stata stabilita la modifica della fase finale: al termine della regular season è stata predisposta una classifica nazionale, dal 1º al 58º posto, sulla base di un ranking sportivo basato sui posizionamenti in classifica; le prime quattro squadre di questo ranking hanno disputato la fase finale per determinare la vincente del Campionato Primavera 3 “Dante Berretti”; le ultime 26 classificate (alle quali vanno sottratte le 8 società retrocesse in Serie D) sono retrocesse nel nuovo Campionato Primavera 4.

Fase a gironi

Girone A

Squadre partecipanti

Allenatori

Classifica finale 

Legenda:

Note:
Tre punti a vittoria, uno a pareggio, zero a sconfitta.

Tabellone

Girone B

Squadre partecipanti

Allenatori

Classifica finale 

Legenda:

Note:
Tre punti a vittoria, uno a pareggio, zero a sconfitta.

Tabellone

Girone C

Squadre partecipanti

Allenatori

Classifica finale 

Legenda:

Note:
Tre punti a vittoria, uno a pareggio, zero a sconfitta.

Tabellone

Girone D

Squadre partecipanti

Allenatori

Classifica finale 

Legenda:

Note:
Tre punti a vittoria, uno a pareggio, zero a sconfitta.

Tabellone

Girone E

Squadre partecipanti

Allenatori

Classifica finale 

Legenda:

Note:
Tre punti a vittoria, uno a pareggio, zero a sconfitta.
A seguito della mancata disputa della gara Ternana-Teramo per impossibilità di ulteriori date di recupero, il punteggio finale () delle due squadre coinvolte è calcolato secondo la formula , dove:
 è il punteggio totale accumulato in classifica alla data del 12 giugno compresa;
 è la media punti realizzati nelle gare disputate in casa fino alla data del 12 giugno compresa;
 è il numero di partite rimanenti da giocare in casa secondo il calendario ordinario;
 è la media punti realizzati nelle gare disputate in trasferta alla data del 12 giugno compresa; 
 è il numero di partite rimanenti da giocare in trasferta secondo il calendario ordinario.

Tabellone

Girone F

Squadre partecipanti

Allenatori

Classifica finale 

Legenda:

Note:
Tre punti a vittoria, uno a pareggio, zero a sconfitta.

Tabellone

Girone G

Squadre partecipanti

Allenatori

Classifica finale 

Legenda:

Note:
Tre punti a vittoria, uno a pareggio, zero a sconfitta.

Tabellone

Classifica Nazionale 

Legenda:
      Ammesse alla Fase Finale.
      Promosse in Primavera 2 2021-2022.
      Retrocesse in Primavera 4 2021-2022.
      Escluse dalla Primavera 3 e 4 2021-2022.

Fase finale 
Sono ammesse alla Fase Finale le quattro squadre di Lega Pro classificate ai primi quattro posti della Classifica Nazionale, stilata sulla base di un ranking sportivo. La fase finale consiste di gare di semifinale e finale in gara unica.

Final four

Semifinali

Finale

Note

Voci correlate 
 Lega Italiana Calcio Professionistico
 Campionato Primavera 1
 Campionato Primavera 2
 Campionato nazionale Dante Berretti
 Campionati italiani di calcio giovanile

2020-2021
Calcio nel 2020
Calcio nel 2021